Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1963.

Turnierplan

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 7. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1963

1963
Tennisturnier 1963